Вильянуэва-де-Кастельон (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта. Занимает площадь 20,3 км². Население 7686 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web Oficial Ajuntament Castelló de la Ribera 
 www.acicastello.org | Publicació Cívica de Participació 
 Auelapinta.com | Publicació jove de Castelló
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
  

Муниципалитеты Валенсии